Калинята — название населённых пунктов в России:

 Калинята — деревня в Ильинском районе Пермского края.
 Калинята — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Калинята — деревня в составе города Краснокамск Пермского края.